== Lystrup Vikings Floorball Club (Lystrup IF Floorball) ==

Lystrup Vikings Floorball Club blev grundlagt i 2017 i Lystrup som en aktivitet i Lystrup IF gymnastikafdeling med navnet LIF floorball.

Dette bestod af et enkelt M/K hold

I 2021 fik klubben sin egen underafdeling af Lystrup IF med navnet Lystrup IF Floorball.

Navnet Lystrup Vikings Floorball Club bruges internt i klubben og til promovering eksternt.

De første 2 år spillede klubben fast på Elsted Skole i Lystrup. Her var ca 15 medlemmer

I 2019 skiftede træningsstedet til Lystrup idrætscenter, da der var ambitioner om divisionsfloorball og medlemstallet var stigende.

Her var ca 25 medlemmer.

Lystrup Vikings spillede i sæsonen 2020/2021 i 3. Division vest i Floorball Danmark regi. Dog kun på udebane da hjemmebanefaciliteterne ikke var godkendte.

Sæsonen blev dog afbrudt af coronanedlukning.

Under corona nedlukningen blev der trænet udenfor på Elsted Skole

I juli 2021 blev blev målet om bander realiseret med hjælp fra sponsorer, hovedforeningen Lystrup IF og støtte fra fonde under DGI og DIF 

Dette betød at Lystrup Vikings nu kunne afvikle hjemmekampe i 3. Division vest.

I sæsonen 2020/2021 er der følgende hold og 60 medlemmer:

 Familiefloorball der træner på Elsted skole lørdage 10-12 

 M/K 3. divisionshold der træner i Lystrup idrætscenter torsdage kl. 20.15-22.15

Noter 

Floorballklubber fra Danmark
Aarhus Kommunes geografi